Sebecus est un genre éteint de crocodyliformes, un clade qui comprend les crocodiliens modernes et leurs plus proches parents fossiles. Il est rattaché au sous-ordre des Notosuchia (ou notosuchiens en français) et aux clades des Ziphosuchia et des Sebecosuchia et, plus précisément à la famille des Sebecidae.

De nombreux fossiles de plusieurs pays d'Amérique du Sud souvent très partiels, ont été rattachés au genre Sebecus et plusieurs espèces ont été érigées.

Une seule espèce est considérée comme valide, l'espèce type : Sebecus icaeorhinus, décrite par George Gaylord Simpson en 2007.

Étymologie 

Le nom de genre Sebecus est la forme latinisée du grec ancien  Soũkhos, « crocodile », qui était aussi, sous le nom de Sobek ou Sebek, le nom du dieu à tête de crocodile de l'Égypte ancienne, dieu de l’eau et de la fertilité.

Historique 
Des dents appartenant à ce qui deviendra ensuite les sébécosuchiens sont connues en Argentine depuis 1906. Leur ressemblance avec celles des dinosaures carnivores (théropodes) ont fait qu'elles ont été alors assignées à ce groupe par le paléontologue argentin Florentino Ameghino.

Une expédition paléontologique américaine en Patagonie conduit à la découverte d'un crâne fragmentaire avec sa mandibule qui va être attribué, en 1937, à un nouveau genre, Sebecus, par George Gaylord Simpson. Il souligne la morphologie « ziphodonte » des dents de l'animal, un caractère qu'il partage avec certains théropodes.

Le genre sera décrit plus en détail en 1946 par un autre paléontologue américain,   qui le place dans une nouvelle famille dont il est le genre type : les Sebecidae. Colbert regroupe les sébécidés et les baurusuchidés du Crétacé d'Amérique du Sud dans le sous-ordre des Sebecosuchia, un groupe créé par Simpson pour classer les Crocodylomorpha ziphodontes.

Autres espèces 
Deux autres espèces ont été décrites :
 S. querejazus du Paléocène de Bolivie, avec un crâne plus large a été attribué à son propre genre, sous le nom de Zulmasuchus querejazui ;
 S. huilensis du Miocène moyen du Pérou, avec un crâne plus étroit et des dents plus espacées a également été assignée à un nouveau genre pour devenir Langstonia huilensis.

S. icaeorhinus est ainsi la seule espèce du genre Sebecus aujourd'hui considérée comme valide.

Description 

 
La description de l'animal a été facilitée par la découverte de restes du squelette post-crânien de plusieurs spécimens, décrits par Diego Pol et ses collègues en 2012.

La longueur totale de Sebecus, pour le spécimen MPEF-PV 1776, se situe entre , pour une masse de . Son squelette indique clairement une vie terrestre comme pour la plupart des sébécosuchiens. Ses pattes sont en effet plus longues que celles des crocodiles actuels, en particulier ses fémurs. La distance de l'épaule à la hanche correspond à  d'environ 2,3 fois la longueur du fémur, une valeur similaire à celle d'un autre crocodylomorphe terrestre, Pristichampsus, tandis que l'alligator d'Amérique moderne montre des fémurs beaucoup plus courts.

Le sommet de son crâne est plan , à la différence des crocodiles actuels où il s'élève vers l'arrière à partir des orbites. Ses narines sont situées à l'avant de son museau et non sur le sommet du crâne, une indication de plus pour une vie à terre.

Le crâne élevé de Sebecus permettait d'ancrer les muscles des mâchoires très haut et ainsi de disposer d'une grande force de morsure. Les possibilités de mouvement des mâchoires et leur capacité à cisailler indiquent que l'animal était carnivore. Ses dents en forme de lame crantée sont parfaitement adaptées à la découpe des chairs. Des études au microscope électronique ont révélé la présence de micro-éraflures à leur surface, caractéristiques de ce type de découpe, par déchirure, de la viande. Les crocodiles actuels ont, au contraire, des dents à section circulaire, largement espacées, plus agencées pour la consommation de viande en gros morceaux. Les dents de Sebecus ressemblent à celles des théropodes et, en particulier, à celles tyrannosauridés. Ainsi Sebechus était un carnivore avec un comportement alimentaire plus proche de celui des théropodes que de celui des crocodiles modernes.

Distribution géographique et stratigraphique 
La répartition géographique et temporelle des fossiles ayant été attribué au genre Sebeceus est extrêmement large. Elle couvre plusieurs pays sud-américains (Argentine, Bolivie, Pérou, Brésil) et une grande partie du Cénozoïque du Paléocène moyen jusqu'à la fin du Miocène moyen, soit il y a environ entre  et  millions d'années. Cependant, beaucoup de ces déterminations sont basées sur des fossiles très partiels, souvent des dents isolées, et restent donc sujettes à caution.

Classification 
En 2014, Diego Pol et ses collègues conduisent une synthèse phylogénétique, intégrant les nombreux nouveaux genres et espèces découverts au début des années 2010. Elle compile plusieurs études phylogénétiques antérieures pour aboutir à une matrice incluant 109 Crocodyliformes et genres proches dont 412 caractères morphologiques sont étudiés. Les Notosuchia selon D. Pol  regroupent 45 genres et 54 espèces. Dans leur cladogramme, Sebecus est classé comme un Sebecosuchia de la famille des Sebecidae, dans une polytomie qui regroupe les trois anciennes espèces du genre Sebecus :
 S. querejazus devenue Zulmasuchus querejazui ;
 S. huilensis devenue Langstonia huilensis ;
 S. icaeorhinus qui est la seule espèce du genre Sebecus.

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Crocodyliformes
 Notosuchia
 Ziphosuchia
 Sebecosuchia
 Sebecidae

Genre de notosuchiens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1937